Кубок Норвегії з футболу 2022-23 — 116-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул захищає Молде

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 червня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 вересня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 жовтня 2022

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 2023

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 березня 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 березня 2023

|}

1/2 фіналу

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Норвегії на soccerway 

2022-23
Норвегія
Норвегія
2022 у норвезькому спорті
2023 у норвезькому спорті